SO steht als Abkürzung für:
 Französisch-Guayana nach dem ICAO-Code
 Schienenoberkante, Bezugshöhe bei Eisenbahnen
 Schwefelmonoxid, chemische Verbindung 
 Scientology Organisation, in Berichten des Bundesamtes für Verfassungsschutz
 Selbstopfer, Bezeichnung für Kamikaze-Piloten im Nationalsozialismus
 SO-Bauform, Standard für Gehäuseformen von integrierten Schaltkreisen
 Shift Out, ASCII-Zeichen
 Kanton Solothurn in der Schweiz
 Somalia als Ländercode nach ISO 3166
 Sondergebiet in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Sonderschule, diverse Schultypen
 Sonstige Einkünfte, Anlage zur Einkommensteuererklärung in diversen Staaten 
 Southern Oscillation, meteorologische Kennzahl
 Spezielle orthogonale Gruppe, SO(n,F), eine mathematische Struktur
 Standard Oil Company
 Südost, Himmelsrichtung
 Chemins de fer de la Suisse Occidentale, kurz: Suisse-Occidentale, eine ehemalige schweizerische Eisenbahngesellschaft
 die postcode area Southampton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Soest
 Großbritannien: Edinburgh
 Irland: County Sligo/Sligeach
 Italien: Provinz Sondrio
 Österreich: Bezirk Südoststeiermark
 Polen: kreisfreie Stadt Sosnowiec
 Schweiz: Kanton Solothurn
 Serbien: Sombor
 Slowakei: Okres Sobrance
 Spanien: Provinz Soria (auslaufend)
 Tschechien: Okres Sokolov, deutsch: Falkenau an der Eger (auslaufend)

So steht für:
 Aheu (in Thailand meist 'So'), Name einer austroasiatischen Sprache in Thailand und Laos
 So (Album), Album des britischen Musikers Peter Gabriel von 1986
 So (Milchprodukt), käseähnliches Milchprodukt aus Japan
 So (Sprache, Kamerun), Sprache in Kamerun
 So (Sprache, Kongo), Sprache in der Demokratischen Republik Kongo

Sô steht für:
 Sô, laotische Ethnie und Sprache

So. steht als Abkürzung für:
 Sonntag

so, .so und s. o. steht für:
 , siehe Programmbibliothek
 .so, die Top-Level-Domain von Somalia
 Somali (Sprache) nach ISO 639-1
  [so!], (so), …: Variante für Sic 

So oder Sŏ ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel So (* um 1940), philippinischer Badmintonspieler
 Eric So, Mitbegründer der Kunstrichtung Urban Vinyl
 Ibrahima So (* 1987), Fußballspieler aus Guinea-Bissau
 Tszwai So (* 1981), britischer Architekt und Designer
 Wesley So (* 1993), philippinischer Schachspieler
 Sŏ Chŏng-ju (1915–2000), südkoreanischer Schriftsteller
 So Chun Hong (* 1993), hongkong-chinesischer Sprinter
 So Hyok-chol (* 1982), nordkoreanischer Fußballspieler
 So Joo-yeon (* 1993), südkoreanische Schauspielerin und Model
 So Kwang-chol (* 1987), nordkoreanischer Fußballspieler
 So Man-sul (1927–2012), nordkoreanischer Politiker

Sō ist der Familienname folgender Personen:
 

Siehe auch:

 S0 (S-Null)
 Sault
 Saulx
 Saux
 Soo (Begriffsklärung)

Abkürzung